Leistenschneider steht für

 eine historische Berufsbezeichnung für eine Person, welche Leisten herstellte.

Leistenschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Leistenschneider (* 1986), deutscher Karateka
 Martina Leistenschneider (1935–2022), hessische Politikerin (CDU) und Abgeordnete des Hessischen Landtags
 Robert Leistenschneider (1894–1968), deutscher Produktionsleiter bzw. Herstellungsleiter beim reichsdeutschen, bundesrepublikanischen und DDR-Film
 Wolfgang Leistenschneider (1943–2016), deutscher Urologe und Hochschullehrer